Дмитру́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 Дмитрук, Анастасия Николаевна (род. 1991) — современная украинская поэтесса, общественный деятель.
 
 Дмитрук, Артём Геннадьевич (род. 1993) — украинский политик.
 Дмитрук, Василий Павлович (род. 1952) — украинский государственный деятель, бывший председатель Волынского областного совета.
 Дмитрук, Дмитрий Саввич (в монашестве Софроний; род. 1940) — украинский священнослужитель, епископ Украинской православной церкви (Московского Патриархата).
 Дмитрук, Игорь Иванович (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Дмитрук, Клим Евгеньевич (род. 1925) — советский украинский историк и писатель, автор книг.
 Дмитрук, Леонтий Михайлович (род. 1949) — советский и украинский политик, народный депутат Украины.
 Дмитрук, Николай Ильич (1961—2021) — украинский предприниматель и политик, народный депутат Украины.
 Дмитрук, Питер (1920—1943) — сержант Королевских военно-воздушных сил Канады, член французского Движения Сопротивления.
 Дмитрук, Тарас Валерьевич (род. 2000) — украинский футболист.